Ансер — многозначный термин:

 Ансер — древнеримский поэт.

Семья американских автогонщиков 
  (1896—1979).

Племянники Луиса Анзера и их потомки:

 Ансер, Джерри (младший) (1932—1959).
  (род. 1958).
 Ансер, Бобби (1934—2021).
  (род. 1968)
  (1939—2021)
  (род. 1962)
  (род. 1982)